Lijst van Semitische namen met een Hebreeuwse en Arabische variant.

Mu
Mu is in het Arabisch het prefix voor het voltooid deelwoord. Het voorvoegsel wordt gebruikt in veel namen.
Enkele voorbeelden zijn:
 Muhammad (محمّد): mu (م) + hammada (حمّد, lofprijzen), de geprezene, vaak geschreven als Mohammed.
 Mustafa (مصطفى): mu (م) + (i)stafa (اصطفى, uitverkiezen), de uitverkorene.
 Musharaf (مشرف): mu (م) + sharafa (شرف, eervol zijn), de eervolle
 Mu'ammar (معمّر): mu (م) + 'ammara (عمّر, bloeien, welvarend zijn, lang leven), de welvarende.

Enkele Arabische namen
 Abdulgafur: Abd al-Ghafoer dat vrij vertaald kan worden als Gods dienaar (Surinaamse variant: Abdoelghafoer).

Levi en Cohen
In het jodendom bestonden er twee priesterkasten. De opperpriester Cohen (varianten: Kahan, Kohn, Kohnstamm) en de hulpriester Levi (varianten: Weil (omdraaiing), Leeuwin, Leeuwen, Levin).

Semitisch
Lijst van Semitische namen
Hebreeuws